5702 Morando - um asteróide da cintura principal
Bernardo Morando - um arquiteto polaco-italiano
Orlando Morando - um político brasileiro

Desambiguações de sobrenomes